Kranzl ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Kranzl (* 1960), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gertrude Kranzl (* 1956), österreichische Judoka